Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2013.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 23-27 stycznia 2013 w Halifaksieie na lodowisku Halifax Curling Club.

W finale wzięło udział 8 drużyn, które wyłoniono podczas 2 turniejów eliminacyjnych. Scotties Qualifier #1 odbył się między 13 a 16 grudnia 2012 w Sydney i wyłonił 6 zespołów, Scotties Qualifier #2 miał miejsce w dniach 4-6 stycznia 2013 w Port Hawkesbury, wyłoniono wówczas pozostałe dwie drużyny.

Tytuł mistrza Nowej Szkocji zdobyła drużyna Mary-Anne Arsenault pokonując w finale 6:4 Jocelyn Nix.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2013; 13:00

Sesja 2. 
23 stycznia 2013; 19:00

Sesja 3. 
24 stycznia 2013; 13:00

Sesja 4. 
24 stycznia 2013; 19:00

Sesja 5. 
25 stycznia 2013; 13:00

Sesja 6. 
25 stycznia 2013; 19:00

Sesja 7. 
26 stycznia 2013; 9:00

Play-off

Półfinał 
26 stycznia 2013; 19:00

Finał 
27 stycznia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 

2013 w curlingu
2013